Northern Lights è la locuzione con la quale in inglese si definisce l'Aurora boreale.

Cinema 
 Northern Lights – film del 1914 diretto da Edgar Lewis
 Northern Lights – documentario del 1936 diretto da Ira Genet
 Northern Lights – film del 1978 diretto da John Hanson e Rob Nilsson

Letteratura 
 La bussola d'oro (Northern Lights) – romanzo di Philip Pullman del 1995
 Luci d'inverno (Northern Lights) – romanzo di Nora Roberts

Musica 
 Northern Lights  – supergruppo musicale canadese
 Northern Lights  – gruppo musicale bluegrass statunitense
 Northern Lights  – split degli Antestor e degli Extol del 1996
 Northern Lights  – singolo di Megumi Hayashibara del 2002
 Northern Lights  – singolo del 2013 del rapper statunitense Action Bronson
 Northern Lights  – album di Buckethead del 2014

Televisione 
 L'aurora boreale (Northern Lights)  – film per la televisione del 1997 diretto da Linda Yellen
 Luci d'inverno (Nora Roberts – Northern Lights) – film per la televisione del 2009 diretto da Mike Robe

Altro 
 Northern Lights  – varietà di Cannabis